Мольгино — название населённых пунктов в России:

 Мольгино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Мольгино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Мольгино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.